Austria:
 Patsch – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land
 Patsch – przystanek kolejowy w Patsch

Osoby:
 Carl Patsch – austriacki historyk
 Wolfgang Patsch – austriacki internista